62P kan syfta på:

 62P/Tsuchinshan - en periodiskt återkommande komet.
 Progress MS-1 - en rysk Progress farkost.